Casa Vasari – palazzo di Arezzo
 Casa Vasari – palazzo di Firenze